Јаскопил има више значења:

 Јаскопил (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Јаскопил (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику